Alex Brown peut désigner :
 Alex Brown (1979-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Alex Brown (1989-), un joueur anglais de rugby à XV.